Battle, est un mot anglais qui signifie « bataille ». Cet anglicisme, issu de la culture hip hop, peut donc désigner un affrontement, généralement artistique ou sportif (exemples : un battle de danse, de rap ou de peinture)

Le mot battle est un nom masculin. (ex : « un battle de danse »).

Patronyme 

 Edgar Battle (1907-1977), trompettiste, arrangeur et compositeur de jazz américain ;
 Hinton Battle (né en 1956), acteur, danseur et chanteur américain ;
 John Tucker Battle (1902-1962), scénariste américain ;
 Kathleen Battle (née en 1948), soprano américaine
 Kenny Battle (1964-), joueur américain de basket-ball .

Toponyme 

 Battle, une ville d'Angleterre ;

Divers 

 Battle (rap) : une confrontation musicale et improvisée (entre rappeurs) ;
 Superintendant Battle : personnage de fiction créé par la romancière britannique Agatha Christie.
 Fairey Battle : un bombardier.

Voir aussi